Власина — регіон у Сербії.
 Власина — річка.
 «Власина» — футбольний клуб з міста Власотинце.

Див. також 
 Власинське озеро